Геннадий (Генрих) Гергардович Дик (род. 22 февраля 1955 года, с. Ленинполь), Таласская область, Киргизия, СССР) — российско-немецкий прозаик, поэт, драматург, переводчик, журналист, издатель, общественный деятель, член Международной Академии литературы и искусства Украины, Академии поэзии Кыргызстана и Академии русской словесности России. Автор более 30 книг различных жанров и многих пьес для юношества и детей. Член писательского общества в земле Шлезвиг-Гольштейн, Германия.

Творческая биография 
Геннадий (Генрих) Дик родился в семье этнических немцев. Его отец работал шофёром, а затем в Казахстане был заведующим гаражом. Мать работала в колхозе и была домохозяйкой.

В 1979 году Дик окончил Пермский государственный университет. Работал адвокатом и юрисконсультом. Иногда публиковал статьи и юмористические рассказы в газетах и журналах, не пытаясь серьёзно заниматься писательской деятельностью.

В в 1993 году переехал в Германию и там с 1998 года активно включился в литературную жизнь. В 1999 году был главным редактором журнала «Подруга», затем возглавил и несколько лет выпускал с другими авторами Интернет-издание «Немцы из России». В 2010—2013 годах был председателем Литературного общества немцев из России. В июне 2010 года основал издательство «Немцы из России» («Deutsche aus Russland»), которое через три года получило название «Издательство Генриха Дика». Издавал и издаёт серии книг на немецком языке: «Чаша», «Современная литература России», «Сказка сегодня», «Золотое руно». Инициировал и провёл большую работу по переводу на немецкий язык прозы и поэзии многих авторов из России, Украины, Таджикистана и других стран бывшего Советского Союза. Так, например, в результате работы его издательства были впервые переведены на немецкий язык и изданы в Германии произведения следующих прозаиков и поэтов России: Фёдоров, Владимир Николаевич, Иличевский, Александр Викторович. В этой работе ему оказывает большую помощь немецкое общество «Форум русская культура», Гютерсло

В 2011 организовал проведение международного литературно-художественного конкурса «Сказка сегодня», в 2019 году международного конкурса «Золотой Grand Германии» во многих номинациях. Все эти конкурсы не являются коммерческими проектами, а существуют благодаря усилиям Г. Дика как учредителя, издателя и спонсора.

В 2016 году писатель был включен в число успешных выпускников юридического факультета Пермского государственного университета.

Рассказы, стихи, сказки писателя во все периоды его литературной деятельности публиковались на русском и немецком языках во многих сборниках литературных обществ России и Германии. Его произведения, например, были напечатаны в альманахе Саратова («Литературный Саратов», май, 2012), в литературном журнале «Сура», Пензенской области (январь-февраль, 2019) и неоднократно в «Общеписательской литературной газете». Юмористические рассказы, сказки и пьесы прозаика и драматурга переведены с русского на украинский, кыргызский и таджикский языки. Элитное российское издательство «Серебро слов», которое возглавляет поэт, прозаик, заместитель председателя правления Московской областной организации СП России, шеф-редактор научно-практического журнала «Философская школа» Сергей Антипов, выпустило с 2017 года для продажи в Москве и в регионах России уже пять книг Г. Дика со сказками, детективами, ироничными рассказами и пьесами.

В январе 2019 году в переводе известного украинского поэта Михаила Каменюка вышла из печати книга прозаика «Невероятные приключения лесной феи Агайи и её друзей» — сборник сказочных повестей. Издание томика оплатила областная рада Винницкой области, поэтому почти весь тираж был передан в детские библиотеки Винницкой, Волынской и Львовской областей Украины.

С 2018 года Г. Дик стал председателем зарегистрированного в Германии общества «Farben der Kunst» («Краски искусства»), членами которого являются русскоязычные артисты, художники, журналисты и писатели. Общество издаёт международный литературно-художественный альманах «Краски».

В 2019 году он был почётным гостем и членом жюри международного Винницкого фестиваля «Подiльска лялька» (Украина), где состоялась премьера его пьесы «Речная фея Агайя».

В мае 2020 года писатель стал победителем и получил Золотой диплом в номинации «Детская литература» германского международного конкурса русскоязычных авторов «Лучшая книга года».

В 2020 году также стал лауреатом одной из двух крупнейших премий Укрины —  международной премии «Триумф» им. Николая Гоголя (2020) с формулировкой "за блестящие книги с пьесами, сказками и ироничными рассказами и особую роль в популяризации детской литературы, поэзии с организацией международных конкурсов, выпуском сборников сказок и книжек со стихами авторов из разных стран мира на немецком языке".

В 2021 году Г. Дик был принят в "Группу 48" — крупнейшее объединение германских писателей, наследницу "Группы 47".

Увлекается дизайном книг и дипломов для победителей конкурсов. Переводит с нескольких языков.

Библиография 
 Такие разные женщины: рассказы. — Германия, г. Идар-Оберштайн: издательство «Титул» («Titul»), 2001, ISBN 978 −3-934583-10-5
 Красный клён (Der rote Ahorn): рассказы на немецком языке. — Германия, г. Лаге: издательство «Лихтцайхен» («Lichtzeichen»), 2006
 Второй автобан (Die zweite Autobahn): детективные рассказы на немецком языке. — Германия, г. Лаге: издательство «Лихтцайхен» («Lichtzeichen»), 2007
 Чужая невеста (Die fremde Braut): рассказы на немецком языке. Германия, г. Лаге: — издательство Лихтцайхен («Lichtzeichen»), Германия, 2008
 Шляпный юбилей: юмористические рассказы. — Германия, г. Эрлингхаузен: издательство Немцы из России («Deutsche aus Russland») 2010, ISBN 978-3-98138449-2-5
 Агайя — речная фея (Gaya, die Fee des Flusses): сказочная повесть на немецком языке. — Германия, г. Эрлингхаузен: издательство Немцы из России («Deutsche aus Russland»), 2012, ISBN 978-3-98149466-4-2
 Но дождь ещё идёт русский! (Aber der Regen ist noch russisch!): юмористические рассказы на немецком. — США: «Публикации Зееманна» («Seemann Publishing»),2016, ISBN 978-1-5406-0828-4
 Убийства и интриги (Morde und Intrigen): детективные рассказы на немецком языке. — США: «Публикации Зееманна» («Seemann Publishing»), 2017, ISBN 978-1520424422
 Фея июля (Июль периси жана моюл): сказки на кыргызском языке. — Кыргызстан, Бишкек: издательство «Турар» 2017, ISBN 978-9967-9043-6-1
 Немец под вопросом: юмористические рассказы. — Коломна, Россия: Серебро слов, 2017, ISBN 978-5-906926-29-6
 Кто не с нами, должен умереть: детективные рассказы. — Екатеринбург, Россия: Издательские решения, 2018, ISBN 978-5-4490-9813-9
 Веретено времени: стихи и сказки. — Екатеринбург, Россия: Издательские решения, 2018, ISBN 978-5-4493-1355-3
 Второй автобан: детективные рассказы. — Коломна, Россия: Серебро слов, 2018, ISBN:978-5-907026-71-1
 Веселые и грустные приключения российского немца в Германии (Куменді і сумні пригоди російського німця в Німеччині): юмористические рассказы. — Винница, Украина: Твори, 2018, ISBN 978-617-7706-43-3 (на украинском языке)
 Невероятные приключения лесной феи Агайи и её друзей (Неймовірні пригоди лісової феї Агаї та її друзів): сказочные повести. — Винница, Украина: Консоль, 2018, ISBN 978-966-164-0 (на украинском языке)
 Где живёт счастье: сказки для детей и взрослых. — Коломна, Россия: Серебро слов, 2018, ISBN:978-5-907154-03-2
 Коварный план (Нақшаи маккорона): сказки для детей и взрослых, пьеса. — Душанбе, Таджикистан: Ирфон, 2019, ISBN 978-99975-1-130-0 (на таджикском и русском языках) Тайны чёрного замка (Таємниці чорного замку): пьесы для детских и юношеских театров. — Винница, Украина: Твори, 2019, ISBN 978-617-7706-43-3 (на украинском языке)
 Тайны чёрного замка: пьесы для детских и юношеских театров. — Коломна, Россия: Серебро слов, 2019, ISBN 978-5-907154-85-8
 Сюрприз к Новому году: детективные рассказы. — Коломна, Россия: Серебро слов, 2019, ISBN 978-5-907154-84-1''
Родство по слову: публицистика. Коломна, Россия: Серебро слов, 2020, ISBN 978-5-907316-54-6.
Диво продолжения (Диво продовження): сказки для взрослых и детей: Международная Академия литературы и искусства Украины и Десна Полиграф, Чернигов, 2021, ISBN 978-617-8020-18-7 (на украинском языке)
Странник Кранц (Жолоочу кранц): пьесы для детских и юношеских театров: «MirAs print», Бишкек, 2022, ISBN 978-9967-9419-2-2 (на кыргызском языке)

Спектакли 
Речная фея Агайя (Річкова Фея Агайя), пьеса-сказка для кукольного театра, Золотой ключик (театр, Винница), 2019, Винница, Украина.

Награды 
 Диплом имени Петрарки Международной академии литературы, искусства и коммуникаций, Италия-Германия (2022).
 Диплом международной литературно-художественной премии имени Леси Украинки (2022).
 Диплом Международной академии литературы, искусства и коммуникаций, «Форум Мира», ФРГ (2021).
 Лауреат Международного литературно-художественного конкурса имени де Ришельё (Украина-Германия, высшая награда «Бриллиантовый Дюк», 2021).
 Премія імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» (2021).
 Лауреат международной премии «Триумф» им. Николая Гоголя (2020).
 Лауреат премии «Литературный Олимп» (2019).
 Диплом Московского фонда мира за особую роль в укреплении мира на планете (2019).
 Медаль им. Л. Толстого от конкурса «Золотое Перо Руси» за высокое литературное мастерство книги юморесок Шляпный юбилей (2016).
 Премия Золотое Перо Руси, Сертификат № 147 (2013).
 Диплом от Московской городской организации Союза писателей России с вручением медали им. А. П. Чехова за выпуск книжных серий «Современная литература России», «Сказка сегодня», «Чаша» на немецком языке (2012).

Примечания

Ссылки 
 В воздухе растёт колокольня из звуков (In der Luft wachst ein Glockenturm aus Lauten), редактор профессор Е. И. Зейферт : Хрестоматия по литературе российских немцев второй половины XX — начала XXI века : Проза.
 Викторов Г. "Краски" вышли в свет // Общеписательская литературная газета. № 4 (113) 2019
 Воробьва Л. «Время писать сказку» // Осиянная Русь. 12 сентября 2020.
 Воробьёва Л. Дорогу осилит идущий // Лиterra. Территория литературы и искусства. 19.12.2020.
 Воробьёва Л. «Необычное полотно жизни», или «чудо продолжения» // Новая Немига литературная. 2020. № 4. С. 106—114. То же: журн. «Осиянная Русь». 19 сентября 2020. 
 Геннадий Гергардович Дик // ПГНИУ.
 Генрих Дик // Лиterra.
 Детская литература. 1 место. Генрих Дик // Германский международный литературный конкурс русскоязычных авторов "Лучшая книга года".
 Звёздные ангелы и фея июля // Общеписательская литературная газета. № 7 (104) 2018. С. 13. Качеровская С. Между вымыслом и реальностью // Лиterra. Территория литературы и искусства. 07.04.2021.
 Рязанцев-Седогин Г. Не лишайте детей права не знать // Лиterra. Территория литературы и искусства. 12.04.2020.
 Генрих Дик. Переводы // Лиterra.
 Савицкая С. Новая книга Генриха Дика. «Золотое перо Руси», Вести культуры, 2017 год
 Ульяненко Л. Команда сказок Генриха Дика // Общеписательская литературная газета. № 10. 2017.
 Терёхина Л. Новые сказки Генриха Дика // Общеписательская литературная газета. № 9. 2018. То же: Лиterra. Территория литературы и искусства..01.01.2020.
 Терёхина Л. Пора писать сказки (отзыв на книгу «Где живёт счастье») // Общеписательская литературная газета. № 1. 2019. С. 15.